Змагання з вітрильного спорту в класі RS: X серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 тривали від 25 до 31 липня в Еносімі. Загалом відбулося 13 запливів (останній з них — медальний).

Розклад

Результати

Примітки 

RS:X (жінки)